Osieck  est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina d'Osieck , dans le powiat d'Otwock
 du village d'Osieck , chef-lieu de cette gmina